Con terremoto di Norcia ci si può riferire a:
 il terremoto di Norcia del 1328;
 il terremoto di Norcia del 1979;
 il terremoto di Norcia del 2016, ricompreso nella sequenza sismica del terremoto del Centro Italia del 2016 e del 2017.